Schnitzlinge ist die unsystematische deutsche Trivialbezeichnung verschiedener Pilzgattungen. Als Schnitzlinge werden Angehörige folgender Gattungen bezeichnet:

 Trompetenschnitzlinge (Tubaria)
 Flockenschüpplinge (Flammulaster)
 Sumpfschnitzlinge (Naucoria)
 Wurzelschnitzlinge (Phaecollybia)
 Olivschnitzlinge (Simocybe)
 Schüppchenschnitzlinge (Phaeomarasmius)
 Grabenschnitzlinge (Stagnicola)
 Gurkenschnitzlinge (Macrocystidia)